Percy Bysshe Shelley (1792–1822), Engels dichter en schrijver
Mary Shelley, Engels schrijfster, auteur van de roman "Frankenstein".
Steve Shelley, drummer van Sonic Youth

Shelley (televisieserie), een televisieserie
Shelley (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Shelley (Essex), een dorp in Engeland
Shelley (Suffolk), een civil parish in het Engelse graafschap Suffolk